Ференц Каллаи (, настоящее имя Ференц Крампнер, , Дьомаэндрёд, Венгрия — , Будапешт, Венгрия) — венгерский комедийный актёр.

Биография 
В 1944 г. учился в Высшей школе театра и кино в Будапеште, вследствие военных действий не смог её закончить.

В 1945—1946 гг. — актер театра «Szabad»,

в 1946—1948 гг. — в театре «Belvárosi».

В 1948—2000 гг. — ведущий актер Национального театра Венгрии.

С 2000 г. — актер театра «Pesti Magyar Színház művésze» (Венгерского театра Артисты из Пешта), продолжал работать как приглашенный актер в Национальном театре, других театрах Будапешта.

В 1977—1990 годы — преподавал в Академии театре и кино, профессор. В 1985—1989 — депутат парламента.

Кинодебют состоялся в 1943 г.

Фильмография

Озвучивание 
  — Властелины времени /  Les Maîtres du temps (Великобритания, Германия, Франция, анимационный)
  — Черноснежка / Hófehér (анимационный)
  — Ловушка для кошек / Macskafogó (Венгрия, Германия, Канада, анимационный)
  — Сатанинское танго / Sátántangó (Германия)

Награды и премии 
 Премия имени Мари Ясаи (1956, 1958, 1974)
 Государственная премия Кошута (1973)
 Премия Pro Urbe (1981)
 Премия Erzsébet (1987)
 Актер нации (2000)
 Премия «Феникс» (2006)
 Премия Primissima (2006)

Удостоен Специальной премии кинокритиков Венгрии за роли в фильмах «Опромечивый брак» и «Что будет с тобой, Эстерка?».

Пожизненный член Национального театра (1989).

Ссылки 
 http://newportal.rtlklub.hu/hirek/erdekes/cikk/107089

Актёры театра Венгрии
Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии имени Мари Ясаи
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Почётные граждане Будапешта
Депутаты Национального собрания Венгрии
Киноактёры Венгрии